3. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 27. února – 8. března v NDR.

Mistrovství se zúčastnilo šestnáct mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první dva týmy postoupily do dvou semifinálových skupin, Vítězové skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo a týmy na třetím místě o páté místo a poslední ve skupině hráli o sedmé místo. Hrací doba byla poprvé 2 x 30 minut. Reprezentace Německa byla složena z hráčů NDR a SRN. Poprvé se na mistrovství světa zúčastnilo mimoevropské mužstvo – Brazílie.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 Švédsko –  Španělsko 31:11

27. února 1958 - Erfurt

 Polsko -  Finsko 14:14

27. února 1958 - Erfurt

 Španělsko -  Finsko 19:16

1. března 1958 - Erfurt

 Švédsko -  Polsko 19:14

1. března 1958 - Erfurt

 Polsko -  Španělsko 25:11

2. března 1958 - Erfurt

 Švédsko -  Finsko 27:16

2. března 1958 - Erfurt

Skupina B 

 Německo -  Lucembursko 46:4

27. února 1958 - Berlín

 Norsko -  Francie 17:13

27. února 1958 - Berlín

 Norsko -  Lucembursko 41:8

1. března 1958 - Berlín

 Německo -  Francie 31:12

1. března 1958 - Berlín

 Francie-  Lucembursko 41:8

2. března 1958 - Berlín

 Německo -  Norsko 19:9

2. března 1958 - Berlín

Skupina C 

 ČSR -  Island 27:17

27. února 1958 - Rostock

 Maďarsko -  Rumunsko 16:16

27. února 1958 - Rostock

 Island -  Rumunsko 13:11

1. března 1958 - Rostock

 ČSR -  Maďarsko 16:11

1. března 1958 - Rostock

 Maďarsko -  Island 19:16

2. března 1958 - Rostock

 ČSR -  Rumunsko 21:13

2. března 1958 - Rostock

Skupina D 

 Dánsko -  Brazílie 32:12

27. února 1958 - Magdeburg

 Jugoslávie -  Rakousko 35:8

27. února 1958 - Magdeburg

 Rakousko -  Brazílie 24:12

1. března 1958 - Magdeburg

 Dánsko -  Jugoslávie 20:12

1. března 1958 - Magdeburg

 Jugoslávie -  Brazílie 22:9

2. března 1958 - Magdeburg

 Dánsko -  Rakousko 22:18

2. března 1958 - Magdeburg

Semifinále A 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Německo -  Maďarsko 22:16

4. března 1958 - Berlín

 ČSR -  Norsko 21:10

4. března 1958 - Berlín

 Norsko -  Maďarsko 23:21

6. března 1958 - Berlín

 ČSR -  Německo 17:14

6. března 1958 - Berlín

Semifinále B 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Dánsko -  Polsko 22:15

4. března 1958 - Lipsko

 Švédsko -  Jugoslávie 26:9

4. března 1958 - Lipsko

 Polsko -  Jugoslávie 9:7

6. března 1958 - Lipsko

 Švédsko -  Dánsko 13:12

6. března 1958 - Lipsko

Finále 
 Švédsko -  ČSR 22:12 (10:5)

8. března 1958 - Berlín
Branky: Jönsson 7, Danielsson 5, Ahrling 2, Ekeroth 2, Kämpendahl 2, Karlsson 2, H.Olsson 2 - König 2, Provazník 2, Růža 2, Trojan 2, M. Vícha 2, Eret, Frolo,
Rozhodčí: Karlheinz Gerstenberger (GER)

Švédsko: Mattson - Ahrling, Danielsson, Ekeroth, Jönsson, Kämpendahl, Karlsson, H. Olsson, S.Olsson, Zahrisson.

ČSR: J. Vícha - Eret, Frolo, Klemm, König, Mareš, Provazník, Růža, Trojan, M. Vícha.

O 3. místo 
 Německo -  Dánsko 16:13

8. března 1958 - Berlín

O 5. místo 
 Polsko -  Norsko 20:18

7. března 1958 - Berlín

O 7. místo 
 Maďarsko -  Jugoslávie 24:16

7. března 1958 - Berlín

Nejlepší střelci

Konečné pořadí

Odkazy

Literatura 
 Stadión č. 10,11/1958 a č. 9,10/1964

Externí odkazy 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 1958
 (de) http://bundesligainfo.de/Archiv/WM/WM1958.php
 (en) Oficiální stránky IHF
 (cs) Archiv časopisů

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1958
Házená v Německu
Házená v Německé demokratické republice
Sport v Erfurtu
Sportovní události v Lipsku
Sport v Rostocku
Sport v Magdeburgu
Házená v Berlíně
Sport v Německu v roce 1958